Fireworks (engl. für Feuerwerk) steht für:
 ein Grafikbearbeitungsprogramm für Webdesigner von Adobe, siehe Adobe Fireworks
 einen Avantgarde-Film (1947) von Kenneth Anger, siehe Fireworks (Film)
 ein Album von Bonfire, siehe Fireworks (Album)